omBC (stroomlijnmotorrijtuig)
 omBC (verbrandingsmotorrijtuigen)